Probert ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Probert (1965–2010), kanadischer Eishockeyspieler
 George Probert (1927–2015), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lee Probert (* 1972), englischer Fußballschiedsrichter